Abdoulaye Daffé (né en 1954), banquier et homme politique malien
Aissata Daffé (née en 1956), femme politique guinéenne 
Alkaly Daffé (1929-2021), boxeur guinéen
Mamou Daffé, entrepreneur culturel malien